Малая Пица — село в Дальнеконстантиновском районе Нижегородской области. Является административным центром Малопицкого сельсовета.

Исторически называлось Пица, Апраксино тож. Позднее название Апраксино было утрачено.

В селе расположен женский монастырь.

География 
В селе находится 5 улиц.
 Улица 40 лет Победы
 Зеленая улица
 Улица Панова
 Парковый переулок
 Сельская улица

Население 

 Национальный состав

Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли  99% из 725 человек.

Примечания 

Населённые пункты Дальнеконстантиновского района